Parathalestris är ett släkte av kräftdjur. Parathalestris ingår i familjen Thalestridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Parathalestris